Юшке́вич — польская, украинская, белорусская и еврейская фамилия, происходящая от имени собственного Юшко (производная форма имени Юрий, у евреев — имени Юдл).

Известные носители 
 Юшкевич, Адольф Павлович (1906—1993) — советский российский историк науки.
 Юшкевич, Андрей (1690—1745) — проповедник, архиепископ новгородский Амвросий.
 Юшкевич, Антон Васильевич (1819—1880) — литовский этнограф, фольклорист, собиратель народных песен и обрядов.
 Юшкевич, Валентин Серапионович (1936—1996) — протоиерей, российский художник.
 Юшкевич, Василий Александрович (1897—1951) — советский генерал-полковник.
 Юшкевич, Виктор Адамович (1867—1908) — русский правовед.
 
 Юшкевич, Елена Сергеевна (род. 1981) — российская актриса.
 Юшкевич, Иван Васильевич (1815—1886) — литовский этнограф, фольклорист, лингвист и издатель.
 Юшкевич, Игорь Иванович (1912—1994) — французский и американский артист балета и педагог.
 Юшкевич, Константин Евгеньевич (род. 1969) — российский актёр  сценарист, продюсер.
 Юшкевич, Михаил Куприянович (1899—1952) — советский генерал-майор.
 Юшкевич, Николай Фёдорович (1885—1942) — советский химик-технолог, организатор промышленности и образования.
 Юшкевич, Нина Семёновна (1920—1998) — артистка балета и педагог.
 Юшкевич, Павел Соломонович (1873—1945) — русский философ-неопозитивист, меньшевик.
 Юшкевич, Семён Соломонович (1868—1927) — русский писатель и драматург.
 Юшкевич, Сергей Иванович (род. 1967) — российский актёр.
 Юшкевич, Яков Николаевич (1764—1820-е) — надворный советник, штаб-лекарь морского кадетского корпуса, автор трудов по медицине.

Примечания